Hans Schlange ist der Name folgender Personen: 

* Hans Schlange (Mediziner) (1856–1922), deutscher Chirurg
 Hans Schlange-Schöningen (1886–1960), deutscher Politiker, Reichsminister im Kabinett Brüning II